Barnes Osei – calciatore ghanese
 Emmanuel Osei – ex calciatore ghanese
 Ransford Osei – calciatore ghanese